Emergo (recreatiegebied), een recreatiegebied tussen Oude Pekela, Westerlee en Winschoten
 Emergo (waterschap), een waterschap tussen Oude Pekela, Westerlee en Winschoten
 samenwerkingsverband Emergo tussen het Rijk en de lokale autoriteiten in de binnenstad van Amsterdam om de criminaliteit daar te bestrijden
 Emergo (lettertype), een lettertype van Joh. Enschedé.

Zie ook 
 Luctor et Emergo (doorverwijspagina)